Espanha
 Toledo, cidade
 Toledo (província) 

Brasil
 Toledo (Minas Gerais), município
 Toledo (Paraná), município
 Toledo Esporte Clube, clube no Paraná
 Império Toledo de Futebol, clube no Paraná
 Faculdades Integradas Antônio Eufrásio de Toledo
 Pedro de Toledo, município

Colômbia
 Toledo (Antioquia)
 Toledo (Norte de Santander)

Estados Unidos
Toledo (Illinois), vila
Toledo (Iowa), cidade
Toledo (Ohio), cidade
Toledo (Oregon), cidade
Toledo (Washington), cidade

Peru
 Santa Cruz de Toledo (distrito)
 Heroínas Toledo (distrito)

Portugal
 Toledo (Velas), localidade nos Açores

Novelas
 Toledo, personagem da telenovela Rubí

Veículos
 SEAT Toledo

Outros
 Toledo (Belize)

Desambiguações de topônimos